Un oxyde de curium est un composé de l'oxygène et du curium. On en connaît deux :
 l'oxyde de curium(III),  ;
 l'oxyde de curium(IV), .

Curium
Composé du curium